August: Osage County est le titre :
 d'une pièce de théâtre de Tracy Letts mise en scène en France par Dominique Pitoiset en 2014.
 d'un film dramatique  américain réalisé par John Wells et sorti en 2013.